Дурыгин - фамилия:

 Дурыгин, Алексей Васильевич — градоначальник Костромы в 1855–1856 годах.
 Дурыгин, Василий Алексеевич — градоначальник Костромы в 1821–1823 годах.
 Дурыгин, Дмитрий Петрович (1752—1800) — градоначальник Костромы в 1791–1799 годах.
 Дурыгин, Пётр Иванович — градоначальник Костромы в 1824–1826 годах.
 Дурыгин, Сергей Юрьевич — военный дирижёр, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны России, заслуженный артист Российской Федерации, полковник.

См. также 
 Дурылин
 Дурыкино